

Film

The Way of the West – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Champion Film Company
The Way of the West – cortometraggio del 1911 diretto da Allan Dwan
The Way of the West – film del 1934 diretto da Robert Emmett Tansey